Василий Ефименко:
 Ефименко, Василий Васильевич (род. 1963) — украинский политик, городской голова города Мелитополя в 2002—2006 гг.
 Ефименко, Василий Кузьмич (1926—2002) — Герой Социалистического Труда.